Мото Гран-при Австралии является этапом чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам MotoGP.

Победители Мото Гран-при Австралии 

Австралии